Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 149-es, továbbá 149V jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok:

 149-es busz (Budapest)
 149V busz (Budapest)megszűnt